Стадион имени В. И. Ленина:
 Стадион имени В. И. Ленина (Ленинград) — бывшее название стадиона «Петровский».
 Стадион имени В. И. Ленина (Москва) — бывшее название стадиона «Лужники».
 Стадион имени В. И. Ленина (Хабаровск) — центральный стадион в Хабаровске.